Castrignano steht für:

 Castrignano de’ Greci, Gemeinde in der Provinz Lecce, Region Apulien, Italien
 Castrignano del Capo, Gemeinde in der Provinz Lecce, Region Apulien, Italien